Его́р Бори́сович Мала́шичев (10 июня 1973 — 15 декабря 2018) — российский герпетолог, орнитолог, биолог развития, этолог и нейробиолог. Имел широкий круг научных интересов, занимался орнитологией, биологией развития амфибий, рептилий и птиц, асимметрией мозга и двигательной активности различных групп позвоночных.

Биография

Ранние годы 
Родился 10 июня 1973 года в Ленинграде. Учился в школе № 207. В школьные годы увлёкся орнитологией и занимался в кружке экологии Анатолия Борисовича Есипова в Ленинградском Дворце пионеров, участвовал в экспедициях кружка в Хопёрский заповедник.

Научная и педагогическая деятельность 
В 1990 году поступил на биолого-почвенный факультет СПбГУ. В бакалавриате специализировался на кафедре зоологии позвоночных. Начал работать по орнитологической тематике под руководством Виталия Витальевича Бианки в Кандалакшском заповеднике, где изучал рацион чаек по материалу погадок. Защитил выпускную квалификационную работу под руководством Елены Евгеньевны Коваленко по теме «Методы анализа роста и развития личинок бесхвостых амфибий» (1994). В магистратуре продолжил исследования морфогенеза бесхвостых земноводных, тема магистерской диссертации — «Развитие и изменчивость позвоночника представителей семейства круглоязычных (Discoglossidae)» (1996). Кандидат биологических наук с 1999 года (тема диссертации — «Строение и развитие крестцово-тазового комплекса амниот»).

С 2000 года преподавал на кафедре зоологии позвоночных в должности ассистента, затем старшего преподавателя, с 2006 года — в звании доцента. Читал лекции и вёл практические курсы по герпетологии и биологии развития, а также проводил полевые учебные практики на базе стационаров факультета. Сформировал на кафедре зоологии позвоночных научную школу изучения поведенческой асимметрии позвоночных. Организовывал и принимал участие в этологических экспедициях в Шри-Ланку, Австралию, Тасманию, Южную Африку, Намибию. Руководил исследовательской работой студентов и аспирантов, а также школьников-юннатов, активно занимался популяризацией науки.

В 2000-х годах при поддержке Фонда Александра фон Гумбольдта Егор Борисович Малашичев некоторое время работал в Фрайбургском и Дрезденском университетах, а также в Университете Триеста, в результате чего в круг его научных интересов вошли эволюционная и молекулярная биология и биологическая психиатрия. Возглавлял созданную в 2013 году лабораторию молекулярной нейробиологии в Институте экспериментальной медицины.

Редакторская деятельность 
Егор Борисович Малашичев входил в редакционные коллегии журналов «», «Animal Behavior and Cognition», «Animals», «», а также выступал в качестве приглашённого редактора издательства «Psychology Press».

В 2014 году вошёл в состав редакционной коллегии журнала «Вестник СПбГУ» (Серия 3. Биология). С 2016 года стал главным редактором серии, которая вскоре была преобразована в самостоятельное издание «Biological Communications». Как редактор журнала поставил своей целью добиться включения в международную базу данных научной периодики «Scopus», что и произошло 2019 году, вскоре после его смерти.

Семья 
С 1995 года был женат на Анне Борисовне Малашичевой, выпускнице и доценте кафедры эмбриологии СПбГУ, сотруднице Медицинского центра им. В. А. Алмазова. Трое детей: Елизавета (род. 2003), Евдокия (род. 2007), Фёдор (род. 2011).

Смерть 
Скоропостижно скончался 15 декабря 2018 года, в день 23-й годовщины свадьбы.

Труды 
Автор около 120 печатных работ, в том числе 5 монографий:

Память 
В честь Егора Борисовича Малашичева был назван новый вид и род ископаемых хвостатых земноводных Egoria malashichevi из отложений средней юры Западной Сибири.

Награды и премии 
 Почётная премия Европейской академии для молодых российских учёных (2006)
 Грант Президента России для молодых кандидатов наук (2005, 2007)
 Стипендия Фонда Александра фон Гумбольдта (2004, 2006)

Примечания

Литература 
 
 
 

Герпетологи России
Орнитологи России
Эмбриологи России
Преподаватели биологического факультета Санкт-Петербургского университета
Выпускники биологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета